Steintobelbach ist der Name folgender Gewässer:

 Steintobelbach (Küntwilerbach), rechter Zufluss des Küntwilerbachs (zur Reuss) bei Rotkreuz, Kanton Zug
 Steintobelbach (Sitter), linker Zufluss der Sitter bei Appenzell, Kanton Appenzell Innerrhoden
 Steintobelbach (Töss), rechter Zufluss der Töss in der Stadt Winterthur, Kanton Zürich; durchzieht das Steintobel

Siehe auch:
 Steinklinge
 Steintobel